Decticus — род кузнечиков из подсемейства Tettigoniinae, обитающий в Европе, Азии и Северной Африке.

Виды 
 Decticus albifrons (Fabricius, 1775)
 Decticus annaelisae Ramme, 1929
 Decticus hieroglyphicus Klug, 1829
 Decticus nigrescens Tarbinsky, 1930
 Кузнечик серый (Decticus verrucivorus) (Linnaeus, 1758)

Примечания

Ссылки 
 Fauna Europaea
 Catalogue of Life
 NCBI

Настоящие кузнечики
Роды прямокрылых